Název Cihelny má více sídel:
 Cihelny (Karlovy Vary), část města Karlovy Vary v okrese Karlovy Vary 
 Cihelny (Jaroměř), část města Jaroměř v okrese Náchod